Pozán de Vero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozán de Vero (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Pozán de Vero (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar